Маріупольський гусарський полк — кавалерійський полк Російської імператорської армії. 
 413-й Маріупольський полк — полк РСЧА, створений в травні 1919 року на базі Маріупольського ударного радянського батальйону. При формуванні полку в нього потрапило чимало місцевих повстанців, які симпатизували Махну. Маріупольський полк Апатова входив до складу 7-ї дивізії, створеної на основі махновських частин, хоча значився там окремо.
 6-й Маріупольський полк — полк у складі 2-ї кавбригади 2-го Азовського корпусу Революційної повстанської армії України (махновці)
 48-й Маріупольський полк — полк у складі 8-го Катеринославського корпусу Армії Української Держави.Командир -Шведов Григорій Юхимович.
 238-й стрілецький Маріупольський полк — полк у складі 80-та стрілецька дивізія РСЧА. З’явився в 1928 році, внаслідок перейменування 238-го стрілецького полку. 
 2-й Маріупольський полк — полк у складі 1-ї бригади (комбриг Куриленко)  1-ї Задніпровської Української радянської дивізії Української радянської армії
 1-й Маріупольський ударний полк — полк РСЧА (1919 р.)